La deslocalització propera (anglés nearshoring, és el fet de deslocalitzar una activitat econòmica, però en una altra regió del mateix país o en un país pròxim.

Més pròxim, menys llunyà, més controlable, permetent guanyar productivitat de forma important, però sense els atzars i les sorpreses de deslocalització cap a països llunyans (llengua, distància, diferències culturals, decalatge horari…).

Referències 

Producció